Digitus (miara)
 Digitus (narzędzie liturgiczne)